McLendon steht für:

 McLendon (Alabama), ein Ort im Russell County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama 

McLendon ist der Familienname folgender Personen:

 John McLendon (1915–1999), US-amerikanischer Basketballtrainer, Pädagoge und Bürgerrechtsaktivist
 Samara Joy McLendon (* 1999), US-amerikanische Jazzsängerin als Samara Joy
 Wendi McLendon-Covey (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 McLindon
 McClendon